Secretaría de Trabajo y Previsión puede referirse a:

 la Secretaría de Trabajo y Previsión de Argentina;
 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Costa Rica;
 o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México.